San José de las Flores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de las Flores, Oaxaca, Santiago Amoltepec, 
 San José de las Flores, Guerrero, Florencio Villarreal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar